Per Gunnar Ledin (né le  à Luleå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club
En 1998, il commence sa carrière avec le IF Björklöven en Elitserien. En 2000, il rejoint le Kingfish de Bâton-Rouge en ECHL avant de revenir au pays en cours de saison. Il porte les couleurs du Luleå HF jusqu'en 2005. Il a été champion de Suède avec le Färjestads BK 2006 et le HV 71 en 2008. Le , il signe un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado de la Ligue nationale de hockey.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| IF Björklöven|| Elitserien|| 46|| 6|| 4|| 10|| 32|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1999-2000|| IF Björklöven|| Allsvenskan|| 27|| 11|| 6|| 17||63|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Kingfish de Bâton-Rouge|| ECHL|| 27|| 4|| 8|| 12|| 37|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Luleå HF|| Elitserien|| 18|| 1|| 0|| 1|| 14|| 12|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2001-2002|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 0|| 5|| 5|| 47|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2002-2003|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 8|| 7|| 15|| 72|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2003-2004|| Luleå HF|| Elitserien|| 50|| 6|| 9|| 15|| 112|| 5|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2004-2005|| Luleå HF|| Elitserien|| 46|| 16|| 20|| 36|| 94|| 4|| 0|| 1|| 1|| 37
|-
| 2005-2006|| Färjestads BK|| Elitserien|| 46|| 8|| 15|| 23|| 123|| 18|| 3|| 7|| 10|| 55
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK|| Elitserien|| 55|| 9|| 15|| 24|| 148|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 52|| 16|| 17|| 33|| 137|| 17|| 2|| 5|| 7|| 63
|-
|2008-2009||Monsters du lac Érié ||LAH||58 ||11 ||12 ||23 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Avalanche du Colorado|| LNH||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 47|| 9|| 18|| 27|| 116|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 43|| 2||6 || 8|| 58|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 46|| 7|| 14|| 21|| 62|| 6|| 1|| 0|| 1|| 18
|-
| 2012-2013|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 55|| 5|| 7|| 12|| 129|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| Luleå HF || SHL || 52|| 11|| 16|| 27|| 58|| 6|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2014-2015|| Luleå HF || SHL || 41|| 9|| 11|| 20|| 34|| 9|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 2015-2016|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 47 || 13 || 23 || 36 || 48 || 19 || 3 || 5|| 8 || 20
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 12 || 2 || 4 || 6 || 20 || 1 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Red Ice || LNB || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 14 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Brooklyn Tigers City || Hockeytvåan || 1 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bodens HF || Hockeyettan || 15 || 6 || 7 || 13 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Malmö Redhawks || SHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||2- || 0 || 0 || 0 || 0

|3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|2008 ||CM
|7||0||5||5||2 ||align="left"| de l'élite

Roller in line hockey
Il représente l'équipe de Suède de roller in line hockey.

Statistiques internationales 

|2007 ||CM 
|6||3||6||9||10.5 ||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en septembre 1978
Naissance à Luleå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Luleå HF
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HV 71
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de roller in line hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des Malmö Redhawks